Мусампа — фамилия.
 Мусампа, Кики (род. 1977) — нидерландский футболист заирского происхождения.
 Мусампа, Нордин (род. 2001) — нидерландский футболист конголезского происхождения.